

Родео — переписна місцевість, штат Каліфорнія
 Родео — переписна місцевість, штат Нью-Мексико